A 2015-ös brit Formula–4-bajnokság a sorozat első idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 4-én vette kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért véget október 11-én. Az egyéni bajnokságot Lando Norris nyerte meg, míg a csapatoknál a Carlin diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Nemzetek

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF415
15